Тимохина:
 Тимохина — метеорит-хондрит
 Тимохина — деревня в Ишимском районе Тюменской области.

См. также 
 Тимохино